Sliderankor (Muehlenbeckia) är ett släkte av slideväxter som beskrevs av Carl Daniel Friedrich Meisner. Sliderankor ingår i familjen slideväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Slideväxter